Talijanska Formula 3 je bilo automobilističko prvenstvo koje se održavalo od 1964. do 2012. Giacomo Russo je osvojio naslov prvaka u prvoj sezoni, a upravo je nesreća na utrci u Caserti 1967., u kojoj su osim Russa poginuli Beat Fehr i Romano "Tiger" Perdomi, bila razlog otkazivanja prvenstva 1967. Mnogi talijanski vozači koji su kasnije nastupali u Formuli 1, su prethodno osvojili naslov prvaka Talijanske Formule 3. Tako je Vittoriju Brambilli to pošlo za rukom 1972., a Riccardu Patreseu 1976. Elio de Angelis je 1977. osvojio naslov prvaka Talijanske Formule 3 sa samo bodom prednosti ispred Piercarla Ghinzanija. Ghinzani je pak naslov osvojio 1979. ispred Michelea Alboreta, kojemu je titula viceprvaka te sezone ostala najbolji podvig u Talijanskoj Formuli 3. Posljednji prvak Talijanske Formule 3 koji je kasnije nastupao u Formuli 1, bio je Giancarlo Fisichella koji je 1994. dominantno osvojio naslov ispred Luce Riccitellija. U prosincu 2012., talijanski automobilistički savez (CSAI) najavio je se prvenstvo više neće održavati, kako bi se savez usredotočio na Formulu Abarth. Međutim i Formula Abarth je već sljedeće 2013. bila ukinuta, a 2014. osnovano je novo prvenstvo Talijanska Formula 4.

Prvaci

Vozači koji su nastupali u Formuli 1

Izvori 

Međunarodna automobilistička natjecanja u Italiji